Catriona MacColl

Pseudonyme 

 James Henry Miller (1915-1989), chanteur, compositeur, éditeur, acteur, poète et écrivain dramatique britannique.
 Kirsty MacColl, fille d'Ewan MacColl, pseudonyme de James Henry Miller.